

Patronymes 
Orlov (masculin ; ) ou Orlova (féminin ; ), également Orloff (transcription désuète), est un patronyme russe, génitif pluriel du russe  (« aigle »). Il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Orlov 
 Alexandre Mikhaïlovitch Orlov (1895-1973), espion du NKVD pendant la guerre d'Espagne.
 Alexandre Orlov (1948-), diplomate russe.
 Alexeï Fiodorovitch Orlov (1786-1862), prince et homme politique russe.
 Alexeï Grigorievitch Orlov (1737-1808), comte et frère de Grigori Orlov.
Boris Orlov (1935-2012), biologiste russe.
 Dmitri Orlov (1991-) joueur russe de hockey sur glace.
 Dmitry Orlov (1962-), ingénieur et écrivain russo-américain.
  (1892-1955), acteur soviétique.
 Fiodor Orlov (1741-1796), aristocrate russe.
 Grigori Orlov (1734-1783), amant de Catherine II de Russie.
 Nikolaï Alekseïevitch Orlov (1827-1885), Prince Nicolas Orloff, officier supérieur, diplomate et écrivain militaire russe.
 Vladimir Orlov (1938-), patineur de vitesse soviétique.
  (1893-1966), zoologiste russe, puis soviétique.
 Youri Fiodorovitch Orlov (1924-2020), physicien et dissident soviétique.

Orlova 
 Alina Orlova (1988-), chanteuse lituanienne.
 Anastassia Orlova (1986-), joueuse de volley-ball russe.
 Iekaterina Orlova (1987-), joueuse de volley-ball russe.
 Liina Orlova, (1941-), actrice estonienne.
 Lioubov Orlova (1902-1975), actrice russe.
 Maria Orlova (1988-), skeletoneuse russe.
 
 Polina Orlova (2002-), gymnaste rythmique russe;
 Vera Orlova (1894-1977), actrice russe.

Orloff 
 Alexandre Orloff (1899-1979), peintre d'origine russe
 Chana Orloff (1888-1968), sculptrice juive, née en Ukraine
 Greg Orloff, ingénieur du son américain
 Lee Orloff, ingénieur du son américain

Princes Orloff 
 Prince Alexeï Orloff (Alexeï Fiodorovitch Orlov), (1787-1862), Lieutenant-général et aide de camp de Nicolas Ier.
 Prince Nicolas Orloff (Nikolaï Alekseïevitch Orlov), (1827-1885), fils unique de Alexeï Fiodorovitch, diplomate russe, ambassadeur à Bruxelles (1866-1870), Londres, Paris (1870-1882), puis Berlin (1882-1885).
 Alexis Orlov, (1867-1916), fils de Nicolas Alexievitch, attaché à l'ambassade de Russie à Paris
 Prince Vladimir Nicolaievitch Orloff, (1869-1927), fils de Nicolas Alexievitch ,  lieutenant général, proche du tsar Nicolas II
 Prince Nicolas Wladimirovitch Orloff, (1891-1961), fils de Vladimir Nicolaievitch, haut fonctionnaire de la police secrète tsariste et organisateur de la police politique bolchévique.

Personnages fictifs 
 Le général Orlov, personnage du film Octopussy.
 Tania Orloff, personnage de la série de romans Bob Morane.
 Yuri Orlov, personnage principal du film Lord of War.
 Oleg Vassilievitch Orlov, personnage du film Salt.

Toponymes 

 Orlov, ville de l'oblast de Kirov en Russie.
 Orlov, village du district de Stará Ľubovňa en Slovaquie.
 Orlová, ville de la région de Moravie-Silésie en République tchèque.

Autres 
 Trotteur Orlov.
 Les diamants Orloff et Black Orlov.
 Orloff (race de poule).
 Le veau Orloff est plat issu de la gastronomie franco-russe.

Patronyme russe
Homonymie de patronyme